Разговорный язык может означать:
 народный язык;
 разговорный стиль речи;
 диалоговый язык программирования.